«D'eux» — тринадцятий студійний та десятий франкомовний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 30 березня 1995 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Альбоми Columbia Records
Альбоми Epic Records
Франкомовні музичні альбоми